Marble (Colorado), een plaats in de Verenigde Staten
 Marble (Minnesota), een plaats in de Verenigde Staten
 Marble (KDE), een softwarepakket in de KDE-desktopomgeving